Der BMW AHG Cup 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Horb am Neckar. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 22. bis 28. Juli 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Horb am Neckar